Wiktoryn – imię

 Miejscowości w Polsce 
 Wiktoryn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec 
 Wiktoryn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory 
 Wiktoryn – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Wiktoryn – osiedle w Warszawie

 Osoby
 Wiktoryn – uzurpator w zachodniej części rzymskiego cesarstwa
 Wiktoryn z Petawium (ok. 230 – ok. 304)) – łaciński święty męczennik, ojciec kościoła
 Wiktoryn z Podiebradów (1443–1500) – książę opawski, hrabia kłodzki
 Wiktoryn Bythner (ok. 1605 – ok. 1670) – polski hebraista, gramatyk i lekarz
 Wiktoryn Konstanty Mleczko (zm. 1678) – starosta generalny żmudzki, pułkownik generalny Księstwa Żmudzkiego

 Rosyjscy biskupi prawosławni
 Wiktoryn, imię świeckie Walentin Dmitrijewicz Lubimow (1821-1882)
 Wiktoryn, imię świeckie Władimir Wasiljewicz Bielajew (1903-1990)
 Wiktoryn, imię świeckie Wiktor Grigorjewicz Kostienkow (1953-)

 Zobacz też
Wiktorzyn, Wiktorów, Wiktorowo